Влади́мир Алексе́евич Серебряко́в (8 марта 1914, Нижний Новгород, Российская империя — 10 июня 1998, Казань, Россия) — советский и российский альтист, саксофонист, джазмен, аранжировщик, квартетист, музыкальный педагог. Один из создателей в 1930-х в Харбине знаменитого джаз-оркестра (ныне — Государственный камерный оркестр джазовой музыки) под руководством Олега Лундстрема. Заслуженный артист Татарской АССР (1979).

Биография 
Владимир Серебряков родился в Нижнем Новгороде 8 марта 1914. Отец — Алексей Иванович Серебряков (1887—1949), инженер, юрист, к 1917 — один из управляющих волжского пароходного акционерного общества «Самолёт»; мать — Зинаида Александровна Березина (15.01.1889, Ижевск — 19.12.1965, Свердловск).

Во время гражданской войны семья Серебряковых, подхваченная постепенным отступлением «белых» войск на восток, в конечном счете в 1921 оказалась в Харбине, где А. И. Серебряков участвовал в строительстве Китайско-Восточной железной дороги и железнодорожного узла (начальник строительства, а затем директор Механических мастерских) в Харбине.

Владимир в Харбине учился в Новой смешанной гимназии, гимназии Андерса, гимназии им. А. С. Пушкина; окончил музыкальную школу и с 1929 начал играть на скрипке в оркестре харбинской Русской оперы, в котором главным дирижёром был народный артист СССР А. М. Пазовский.

В июле 1934 совместно с братом Виталием Серебряковым, Олегом и Игорем Лундстремами, Александром Онопюком, Алексеем Котяковым, Анатолием Миненковым, Александром Грависом, Ильей Уманцом участвовал в создании ставшего впоследствии знаменитым «джаз-оркестра Лундстрема». Первые репетиции тогда ещё никому не известного студенческого «джаз-банда» проходили на квартире Серебряковых (улица Пограничная, дом 9, квартира 1).

В 1930-х и 1940-х работал (и как музыкант джаза Лундстрема, и как «классический» скрипач) в Пекине, Шанхае, играл в Шанхайском Муниципальном симфоническом оркестре, где выступал с крупнейшими музыкантами — Л. Стоковским, Б. Вальтером, Я. Хейфецем, В. Горовицем, кинозвездами Гретой Гарбо, Марлен Дитрих. Сотрудничал с приезжавшими в «русский Китай» на гастроли Ф. И. Шаляпиным (для него В. А. Серебряков написал несколько аранжировок), С. Я. Лемешевым, А. Н. Вертинским.

В 1947 с волной реэмиграции вернулся в СССР. Поселился с семьей в Казани, где прожил до конца жизни.

С 1948 музыкант оркестра казанского Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. Одновременно продолжал выступать с джаз-оркестром Лундстрема (до 1965 года).

С 1966 по 1989 артист, затем концертмейстер группы альтов Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (первый главный дирижёр и организатор оркестра в 1966 — Натан Рахлин).

С 1966 по 1986 преподавал в казанском Музыкальном училище имени И. В. Аухадеева (класс альта и ансамбль).

В 1989 организовал и возглавил струнный квартет «Кантилена». Квартет существует до сих пор.

В 1953 окончил Казанскую государственную консерваторию по классу альта (диплом с отличием, т. н. «красный диплом»).

В 1979 присвоено звание Заслуженный артист Татарской АССР.

Скончался 10 июня 1998 в Казани.

Звания и награды 
 Заслуженный артист Татарской АССР (1979).

Личная жизнь 
19 ноября 1939 женился на Валерии Чеславовне Маковецкой (1914—1985). У них родились дочери Марина (1940) и Галина (1944).

Примечания

Литература 
 Таскина Е. Китайские годы Олега Лундстрема // Проблемы Дальнего Востока. — 2006. — № 1. — С. 144—148.

Ссылки 
 Официальный сайт оркестра Олега Лундстрема (в веб-архиве по состоянию на 14 сентября 2017)
 Владимир Серебряков — Своя песня (мемуары) (опубликовано в журнале «Казань», 1997, № 1—4; http://kazan-journal.ru/) (в веб-архиве по состоянию на 11 июля 2015)
 Л. П. Черникова — «История в джазовой обработке»

Русские эмигранты первой волны в Китае
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Казанской консерватории
Персоналии:Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля